Faro della Vittoria, Monumento che si trova a Torino
Faro della Vittoria, Monumento che si trova a Trieste